Maera o Maira (Griego antiguo: Μαῖρα) en la mitología griega.

Mitología

Cuando se refiere a humanos 
La Maera o Mera, es una de las 50 nereidas, ninfas del mar hijas del Viejo del Mar Nereo y de la oceánide Doris. Ella y sus otras hermanas se aparecen a Tetis cuando ésta lloró de dolor en solidaridad con Aquiles por la muerte de su amigo Patroclo. También puede referirse a Maera, hija de Atlas que con Tegeate cinco hijos, Leimón, Escefro, Arquedio, Gortis, y Cidón. Encontramos también a Maera, hija de Preto, hijo a su vez de Tersandro, e hijo de Sísifo. Aunque no se conoce su vida con exactitud pudo ser una criada y pudo tener con Zeus a su hijo Locro. En algunas versiones, la madre de Locro era Megaclite, hija de Macareo.  La sombra de Maera se le apareció a Odiseo cuándo el héroe visitó el submundo. Además Maera, fue una de las Erasínides, náyades argivas hijas del oceánida Erasino. Ella y sus hermanas, Anchiroe, Bize y Melite, recibieron a Britomartis.. Fue la sacerdotisa de Afrodita, y madre de dos hijos asesinados por Tideo durante la guerra de Los siete contra Tebas.

Cuando se refiere a animales 
Maera, es el nombre de Hécuba cuando se transformó en la bruja Hécate para extender el terror entre los tracios con su aullido. Y Maera, fue el perro de Erígone.

Cuando se refiere a fiestas 
La maerà, es el nombre de la fiesta etnográfica de transporte fluvial de troncos que desde 2012 y con periodicidad anual tiene lugar cada último sábado del mes de julio en la localidad valenciana de Antella (la Ribera Alta) y en la cual los gancheros y gancheras locales conducen con la ayuda de sus ganchos grandes partidas de troncos por un tramo de unos 8 quilómetros del río Júcar hasta el Azud de Antella. En esta fiesta se rememora el oficio de los gancheros y el transporte fluvial de troncos de madera, una tradición que durante más de 800 años se ha llevado a cabo en el Júcar y su afluente el Cabriel, entre otros ríos valencianos. 

Esta actividad milenaria fue recuperada en Antella con motivo de la XXVII Trobada de Centres d'Ensenyament en Valencià que tuvo lugar en esta localidad el 22 de abril de 2012. Durante esta fiesta cultura y etnográfica, los gancheros locales (conocidos popularmente como maeros) pertenecientes a l'Associació Cultural de Maeros del Xúquer, entidad sin ánimo de lucro organizadora del evento y que forma parte de la International Association of Timber-Raftsmen (IATR), son los encargados de guiar hasta el paraje del Assut d'Antella, entre 10 y 15 toneladas de troncos mediante el sistema tradicional de flotación de piezas sueltas por un recorrido fluvial de unos ocho kilómetros. Los gancheros van ataviados durante la bajada fluvial de troncos con indumentaria típica y conducen la madera valiéndose de su destreza y equilibrio y con la única ayuda de una larga vara de madera provista en un extremo de una punta de hierro y un garfio. 

A su llegada al Assut, una histórica infraestructura hidráulica ordenada construir por Jaume I con la indicación expresa de dejar una compuerta que permitiese el paso de los troncos, los palos son extraídos del agua con la ayuda de caballos y mulas. Antella fue un punto importante de paso y, a partir del siglo XV, de recuento y extracción de troncos. Una vez fuera del agua, se dejaban secar durante al menos 40 días y se medían -en palmos valencianos- y marcaban en grados -Tocho (A), Mejoría (M), Sisa (U), Madero (m), Cuaderno (Q), Seiseno (L) y Cabrio (C)- en función de su calibre. La conducción fluvial de madera por el Júcar y el Cabriel se ha llevado a cabo desde tiempos de la dominación musulmana, como atestiguó el geógrafo Al-Idrisi. Durante más de ocho siglos, esta actividad estuvo estrechamente ligada a las necesidades de madera de Dénia, Cartagena, Valencia, Alzira y Xàtiva, entre otras ciudades, para la construcción naval, edificaciones y uso doméstico, principalmente y, a partir del siglo XIX, para la industria valenciana del mueble y la fabricación de cajas de naranjas destinadas a la exportación. A través de la Maerà, Antella rinde homenaje a una tradición y un oficio milenarios.

En noviembre de 2019, el Ministerio de Cultura del gobierno español expresó su apoyo a Maeros del Xúquer para que la fiesta de la Maerà d'Antella entre a formar parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO​ junto a otras festividades que tienen lugar en Cataluña, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha. En el escrito dirigido a la asociación antellana se le informó que desde la Dirección General se habían iniciado las gestiones pertinentes con Polonia para trabajar en el expediente de la candidatura transnacional del 'Timber Rafting in Europe' "cuya misión principal es la salvaguarda del oficio de nabatero, balsero, ganchero, maero o raier, que se realiza en diferentes cuencas fluviales de distintos países europeos". Un mes más tarde, el Ayuntamiento de Antella aprobó por unanimidad una moción para la Protección y Reconocimiento de la Maerà tanto por la Generalidad Valenciana como por la UNESCO, a la que más tarde de sumó el Ayuntamiento de Sumacàrcer.

El 1 de noviembre de 2022, el Órgano para la Salvaguarda del Patrimonio Immaterial de la UNESCO publicó el proyecto de decisión sobre la inscripción del rafting en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Según el calendario provisional, la solicitud de la candidatura (https://ich.unesco.org/en/files-2022-under-process-01172?select_country=00121&select_type=all#table_cand) se tratará el 1 de diciembre de 2022. La comisión de evaluación recomienda la inclusión sin restricciones del rafting en madera, aprecia especialmente la calidad de los documentos y reconoce los logros de las asociaciones de gancheros, nabateros y almadieros de madera y de las autoridades gubernamentales implicadas. (puedes encontrar los documentos originales en este sitio web https://ich.unesco.org/en/17com)

Véase también 

 Pléyades
 Hésperides

Notas

Referencias 

 Antonino Liberal, Las Metamorfosis de Antonino Liberal traducidas por Francis Celoria (Routledge 1992). Versión on-line en el Topos Proyecto de Texto.
 Apollodorus, La Biblioteca con una Traducción inglesa por Señor James George Frazer, F.B.Un., F.R.S. En 2 Volúmenes, Cambridge, MA, Harvard Prensa Universitaria; Londres, William Heinemann Ltd. 1921. ISBN 0-674-99135-4. Versión on-line en el Perseus Biblioteca Digital. El texto griego disponible del mismo sitio web.
 Gaius Julius Hyginus, Fabulae de Los Mitos de Higinio traducidos y editados por Mary Grant. Universidad de Publicaciones de Kansas en Estudios Humanísticos. Versión on-line en el Topos Proyecto de Texto.
 Homero, La Ilíada con una Traducción inglesa por Un.T. Murray, Ph.D. En dos volúmenes. Cambridge, MA., Harvard Prensa Universitaria; Londres, William Heinemann, Ltd. 1924.   . Versión on-line en el Perseus Biblioteca Digital.
 Homero, Homero Ópera en cinco volúmenes. Oxford, Oxford Prensa Universitaria. 1920.  . El texto griego disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Pausanias, Descripción de Grecia con una Traducción inglesa por W.H.S. Jones, Litt.D., y H.Un. Ormerod, M.Un., en 4 Volúmenes. Cambridge, MA, Harvard Prensa Universitaria; Londres, William Heinemann Ltd. 1918. . Versión on-line en el Perseus Biblioteca Digital
 Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903.  El texto griego disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Publius Ovidius Naso, las metamorfosis tradujeron por Brookes Más (1859-1942). Boston, Cornhill Publicado Co. 1922. Versión on-line en el Perseus Biblioteca Digital.
 Publius Ovidius Naso, Metamorfosis. Hugo Magnus. Gotha (Alemania). Friedr. Andr. Perthes. 1892. El texto latino disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Publius Papinius Statius, El Thebaid traducido por John Henry Mozley. Loeb Volúmenes de Biblioteca clásica. Cambridge, MA, Harvard Prensa Universitaria; Londres, William Heinemann Ltd. 1928. Versión on-line en el Topos Proyecto de Texto.
 Publius Papinius Statius, El Thebaid. Vol I-II. John Henry Mozley. Londres: William Heinemann; Nueva York: G.P. Putnam  Hijos. 1928. El texto latino disponible en el Perseus Biblioteca Digital.

Personajes de la mitología griega
Deidades nombradas en la Ilíada
Semidioses de la mitología clásica
Descendientes de Zeus
Náyades
Nereidas